Todoran este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adrian-Mihăiță Todoran (n. 1983), deputat român
 Dinu Todoran (n. 1978), fotbalist și antrenor român de fotbal
 Eugen Todoran (delegat) (1885-1931), participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 
 Eugen Todoran (filolog) (1918-1997), filolog, istoric literar și profesor universitar român
 Ina Ioana Todoran (n. 1993), cântăreață română
 Nicolae Todoran (1853-1928), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Paula Todoran (n. 1985), atletă română
 Pavel Todoran (n. 1954), deputat român
 Romulus Todoran (1918-1993), lingvist român
 Virgil Todoran (secolul al XIX-lea-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Vezi și 
 Tudoran
 Tudora (dezambiguizare)
 Tudor
 Todor
 Toderaș
 Teodorașcu

 Listă de nume românești - litera T

Nume de familie românești